The Last of Us — предстоящая многопользовательская компьютерная игра, разрабатываемая студией Naughty Dog, действие которой разворачивается в мире The Last of Us, является продолжением многопользовательского режима, представленного в игре The Last of Us 2013 года.

Разработка 
Многопользовательский режим изначально разрабатывался для The Last of Us Part II, как и в случае с The Last of Us; Энтони Ньюман и Курт Маргенау, со-игровые директора Part II, подтвердили существование многопользовательского режима на выставке E3 в июне 2018 года. В сентябре 2019 года креативный директор Part II Нил Дракманн и со-ведущий геймдизайнер Эмилия Шатц отметили, что игра будет сосредоточена исключительно на одиночной кампании, разработчик Naughty Dog опубликовал заявление, подтверждающее это упущение, добавив, что разработка продолжится отдельно, но «когда и где будет ли это реализовано, ещё предстоит определить». Naughty Dog увеличила количество вакансий, связанных с многопользовательской игрой, после выхода Part II в 2020 году, со-директор игры Винит Агарвал сказал, что компания «агрессивно нанимает персонал» для игры, которая является её первым автономным многопользовательским проектом. На Summer Game Fest в июне 2022 года Дракманн подтвердил, что игра получит отдельный релиз, и показал первый концепт-арт. Он сказал, что игра «такая же масштабная», как и однопользовательские игры Naughty Dog, и отметил, что в ней будут представлены новые персонажи и новая локация в Соединенных Штатах, предположительно, Сан-Франциско, судя по концепт-арту. Разработкой игры руководят сорежиссёры Агарвал и Энтони Ньюман, а также ведущий повествования Джозеф Петтинати.

Джефф Грабб из Giant Bomb заявил в июне 2022 года, что игра была отложена, поскольку Naughty Dog был амбициозен и хотел потратить время на разработку технологии. Он сказал, что это будет игра с живым сервисом, позволяющая разработчикам создавать и выпускать новый контент без серьёзных обновлений. Объявления о вакансиях в октябре предполагали, что игра будет бесплатной. Дракманн выпустил вторую часть концепт-арта в январе 2023 года и сказал, что дополнительная информация будет раскрыта позже в этом году.

Примечания 

Компьютерные игры, разработанные Naughty Dog
Многопользовательские игры
Компьютерные игры в жанре хоррор
Стелс-экшены
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment
The Last of Us
Компьютерные игры о вирусных эпидемиях